Égéria est un personnage fictif de l'univers de la série télévisée Stargate SG-1, basée sur Égérie de la mythologie romaine.

Égéria est une reine Goa'uld qui fut emprisonnée par Râ après avoir donné naissance à la Tok'ra. En effet, elle ne partageait pas le point de vue des autres Goa'ulds concernant la domination du symbiote sur l'hôte ; comme les Goa'ulds possèdent une mémoire génétique, Égéria était en mesure de transmettre à ses « enfants » cette volonté d'harmonie entre l'hôte et le symbiote. Les symbiotes qu'elle enfanta ne cherchent donc pas à dominer leurs hôtes ; ils fondèrent ensuite le mouvement de résistance à Râ et aux autres Goa'ulds : la Tok'ra.

Considérée comme morte, son existence ne fut découverte que lors de l'épisode La Reine, où l'on se rend compte que Râ l'avait emprisonnée. Kelmaa préféra quitter son hôte afin que celui-ci accueille Egéria, agonisante mais il était déjà trop tard. En effet, les habitants de Pangar l'ayant découverte l’avaient exploitée pendant 50 ans pour produire de la trétonine.

Égéria étant morte, les Tok'ra n'ont plus la possibilité d'augmenter leur nombre.

Notes et références 

Tok'ra

en:Tok'ra#Characters